Divan kan syfta på:

 Divan (riksråd) – ett riksråd  i flera muslimska stater
 Divan (titel) –  en indisk titel
 Divan (möbel) – en lång soffa med lösa dynor eller kuddar
 Divan (diktsamling) – en persisk eller arabisk diktsamling
 Divan – bestämd form singularis av diva.
 Divan (bergstopp)  – Bosnien och Hercegovina

Se även 
 Diwan (olika betydelser) – flera
 Diva